
Петър Берон може да се отнася за:

Личности 
 Петър Берон (ок.1795 – 1871), български просветител
 Петър Берон (р.1940), български зоолог, биоспелеолог и политик

Географски обекти 
 Петър Берон, морски нос на югозападния бряг на остров Робърт, Южни Шетландски острови

Училища 
 Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, училище във Варна
 Езикова гимназия „Доктор Петър Берон“, училище в Кюстендил
 Българско училище „Д-р Петър Берон“, училище в Норич, Англия
 Българската мъжка педагогическа гимназия „Д-р Петър Берон“, историческо училище в Одрин, Османска империя
 Основно училище „Д-р Петър Берон“, училище в село Плъстина, област Търговище
 Българско средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон“, училище в Прага, Чехия

Вижте също 
 Берон